|-
|(31001)||1995 VG14|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,093|| align=right|9,37|| align=right|5,765||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31002)||1995 VR15|| align=right|13,0|| align=right|3,097|| align=right|0,048|| align=right|14,11|| align=right|5,448||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31003)||1995 WQ2|| align=right|13,3|| align=right|3,148|| align=right|0,081|| align=right|17,41|| align=right|5,585||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31004)||1995 WW28|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,133|| align=right|17,69|| align=right|5,517||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31005)||1995 WC31|| align=right|12,6|| align=right|3,046|| align=right|0,105|| align=right|12,00|| align=right|5,314||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31006)||1995 XC|| align=right|12,5|| align=right|3,177|| align=right|0,156|| align=right|11,72|| align=right|5,661||MBA||3. prosince 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31007)||1996 AE14|| align=right|14,2|| align=right|2,247|| align=right|0,204|| align=right|7,01|| align=right|3,368||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31008)||1996 BN2|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|3,368||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31009)||1996 CP|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,108|| align=right|12,99|| align=right|5,475||MBA||1. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31010)||1996 CJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,256|| align=right|0,144|| align=right|3,78|| align=right|3,388||MBA||11. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31011)||1996 CG7|| align=right|15,5|| align=right|2,153|| align=right|0,085|| align=right|0,36|| align=right|3,159||MBA||2. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31012)||1996 CG8|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,142|| align=right|3,82|| align=right|3,392||MBA||10. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31013)||1996 DR|| align=right|13,5|| align=right|2,222|| align=right|0,162|| align=right|8,95|| align=right|3,311||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31014)||1996 DW|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,164|| align=right|7,52|| align=right|3,462||MBA||21. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31015)||1996 DS1|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,075|| align=right|5,47|| align=right|3,395||MBA||16. února 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31016)||1996 DY1|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|2,88|| align=right|3,415||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31017)||1996 EH2|| align=right|14,1|| align=right|2,262|| align=right|0,139|| align=right|4,37|| align=right|3,402||MBA||15. března 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(31018)||1996 ET2|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,086|| align=right|3,07|| align=right|3,545||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31019)||1996 EH10|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,227|| align=right|2,01|| align=right|3,650||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31020)||1996 FP1|| align=right|12,6|| align=right|3,981|| align=right|0,121|| align=right|3,48|| align=right|7,941||HLD||17. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31021)||1996 FW1|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,171|| align=right|1,49|| align=right|3,620||MBA||17. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31022)||1996 FJ9|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,086|| align=right|2,50|| align=right|3,352||MBA||20. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31023)||1996 FT10|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,049|| align=right|8,22|| align=right|3,502||MBA||20. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31024)||1996 FT11|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,062|| align=right|1,90|| align=right|3,454||MBA||22. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31025)||1996 GR|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,155|| align=right|2,69|| align=right|3,485||MBA||12. dubna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31026)||1996 GB7|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,081|| align=right|4,31|| align=right|3,244||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31027)||1996 HQ|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,472||MBA||18. dubna 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(31028)||1996 HH1|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,137|| align=right|3,68|| align=right|3,281||MBA||18. dubna 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31029)||1996 HC16|| align=right|14,5|| align=right|2,337|| align=right|0,110|| align=right|6,13|| align=right|3,572||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31030)||1996 HN19|| align=right|14,1|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|6,40|| align=right|3,621||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31031)||1996 HV20|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,161|| align=right|2,79|| align=right|3,829||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31032)||1996 HS22|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,114|| align=right|1,47|| align=right|3,460||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31033)||1996 HY23|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,245|| align=right|9,96|| align=right|4,223||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31034)||1996 HC24|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,105|| align=right|6,88|| align=right|3,677||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31035)||1996 HJ24|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,050|| align=right|4,03|| align=right|3,621||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31036)||1996 HM25|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,116|| align=right|9,37|| align=right|3,672||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31037)||1996 HZ25|| align=right|12,0|| align=right|5,246|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|12,02||JUT||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31038)||1996 HG26|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,093|| align=right|7,00|| align=right|3,480||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31039)||1996 JN|| align=right|14,0|| align=right|2,281|| align=right|0,097|| align=right|5,17|| align=right|3,445||MBA||12. května 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(31040)||1996 JW8|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,116|| align=right|6,79|| align=right|3,777||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31041)||1996 KD|| align=right|14,5|| align=right|2,423|| align=right|0,123|| align=right|3,77|| align=right|3,771||MBA||16. května 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(31042)||1996 KS4|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,162|| align=right|3,38|| align=right|3,779||MBA||22. května 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31043) Sturm||1996 LT|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,171|| align=right|8,90|| align=right|4,233||MBA||11. června 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31044)||1996 NY|| align=right|13,7|| align=right|2,421|| align=right|0,250|| align=right|13,55|| align=right|3,767||MBA||11. července 1996||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(31045)||1996 NP4|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,185|| align=right|7,97|| align=right|4,244||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31046)||1996 NU4|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|7,95|| align=right|4,126||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31047)||1996 PW8|| align=right|13,8|| align=right|2,545|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,058||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31048)||1996 PO9|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,163|| align=right|13,69|| align=right|4,413||MBA||11. srpna 1996||Burlington||T. Handley
|-
|(31049)||1996 QZ|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,086|| align=right|7,09|| align=right|4,561||MBA||20. srpna 1996||Kleť||Klet
|-
|(31050)||1996 RA2|| align=right|13,6|| align=right|2,848|| align=right|0,045|| align=right|3,17|| align=right|4,805||MBA||12. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31051)||1996 RT3|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,079|| align=right|14,11|| align=right|4,298||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31052)||1996 RC5|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,063|| align=right|2,39|| align=right|4,780||MBA||10. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31053)||1996 RD5|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,049|| align=right|4,02|| align=right|4,279||MBA||11. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31054)||1996 RT5|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|15,74|| align=right|4,172||MBA||13. září 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(31055)||1996 RZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,837|| align=right|0,085|| align=right|0,93|| align=right|4,778||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31056)||1996 RK25|| align=right|13,2|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|14,81|| align=right|4,280||MBA||12. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31057)||1996 SK4|| align=right|13,4|| align=right|2,630|| align=right|0,078|| align=right|14,44|| align=right|4,264||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31058)||1996 TA5|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,076|| align=right|5,01|| align=right|4,548||MBA||8. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31059)||1996 TQ5|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,186|| align=right|12,67|| align=right|4,398||MBA||1. října 1996||Granville||R. G. Davis
|-
|(31060)||1996 TB6|| align=right|13,4|| align=right|2,728|| align=right|0,310|| align=right|12,23|| align=right|4,506||MBA||3. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31061) Tamao||1996 TK7|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,048|| align=right|1,32|| align=right|5,140||MBA||10. října 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(31062)||1996 TP10|| align=right|11,7|| align=right|3,001|| align=right|0,045|| align=right|11,07|| align=right|5,198||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31063)||1996 TK11|| align=right|15,0|| align=right|2,879|| align=right|0,195|| align=right|3,17|| align=right|4,884||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(31064)||1996 TP11|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,078|| align=right|11,94|| align=right|5,047||MBA||11. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31065) Beishizhang||1996 TZ13|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,084|| align=right|4,17|| align=right|4,632||MBA||10. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31066)||1996 TR25|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,058|| align=right|8,00|| align=right|4,270||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31067)||1996 TF50|| align=right|14,6|| align=right|2,816|| align=right|0,031|| align=right|3,11|| align=right|4,726||MBA||4. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31068)||1996 TT54|| align=right|13,1|| align=right|2,608|| align=right|0,035|| align=right|22,31|| align=right|4,211||MBA||9. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31069)||1996 UM1|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,152|| align=right|4,97|| align=right|4,311||MBA||18. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31070)||1996 VX9|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,039|| align=right|8,77|| align=right|5,471||MBA||3. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31071)||1996 VL18|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,089|| align=right|9,71|| align=right|5,425||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31072)||1996 VZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,856|| align=right|0,104|| align=right|6,71|| align=right|4,827||MBA||9. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31073)||1996 VV29|| align=right|13,5|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|9,66|| align=right|5,217||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31074)||1996 WY1|| align=right|13,5|| align=right|2,594|| align=right|0,181|| align=right|15,81|| align=right|4,177||MBA||24. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31075)||1996 XV|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,096|| align=right|1,42|| align=right|5,443||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31076)||1996 XH1|| align=right|14,7|| align=right|1,889|| align=right|0,159|| align=right|24,64|| align=right|2,595||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31077)||1996 XZ2|| align=right|13,2|| align=right|3,191|| align=right|0,198|| align=right|14,79|| align=right|5,700||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31078)||1996 XJ5|| align=right|13,1|| align=right|2,854|| align=right|0,176|| align=right|12,46|| align=right|4,822||MBA||6. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31079)||1996 XS5|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,115|| align=right|6,05|| align=right|5,470||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31080)||1996 XA6|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,144|| align=right|6,66|| align=right|5,108||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31081)||1996 XO13|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,034|| align=right|8,19|| align=right|5,317||MBA||9. prosince 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31082)||1996 XM19|| align=right|13,7|| align=right|2,959|| align=right|0,102|| align=right|8,45|| align=right|5,090||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31083)||1996 XE32|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,215|| align=right|7,54|| align=right|5,625||MBA||14. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31084)||1996 YX2|| align=right|14,0|| align=right|3,197|| align=right|0,183|| align=right|1,25|| align=right|5,715||MBA||29. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31085)||1997 AV12|| align=right|13,2|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|3,29|| align=right|5,469||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31086) Gehringer||1997 AT17|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,227|| align=right|1,96|| align=right|5,400||MBA||12. ledna 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31087)||1997 AA22|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,112|| align=right|10,11|| align=right|5,214||MBA||9. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31088)||1997 BV|| align=right|13,4|| align=right|3,023|| align=right|0,089|| align=right|5,97|| align=right|5,255||MBA||18. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31089)||1997 BW1|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,246|| align=right|4,81|| align=right|5,121||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31090)||1997 BJ5|| align=right|13,0|| align=right|3,215|| align=right|0,179|| align=right|10,46|| align=right|5,764||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31091)||1997 BE9|| align=right|15,7|| align=right|1,961|| align=right|0,096|| align=right|17,79|| align=right|2,745||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(31092)||1997 CW5|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,096|| align=right|10,72|| align=right|5,154||MBA||6. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(31093)||1997 CE28|| align=right|13,1|| align=right|3,138|| align=right|0,162|| align=right|3,12|| align=right|5,557||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31094)||1997 CN28|| align=right|13,2|| align=right|3,367|| align=right|0,205|| align=right|18,82|| align=right|6,176||MBA||14. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31095)||1997 DH|| align=right|13,5|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|9,77|| align=right|5,246||MBA||27. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31096)||1997 GH14|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,234|| align=right|22,92|| align=right|5,352||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31097) Nucciomula||1997 JM11|| align=right|12,8|| align=right|3,950|| align=right|0,108|| align=right|2,71|| align=right|7,849||HLD||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31098) Frankhill||1997 LQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,283|| align=right|22,53|| align=right|3,472||MBA||9. června 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31099)||1997 MF4|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,238|| align=right|3,08|| align=right|3,586||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31100)||1997 ML4|| align=right|15,2|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|6,28|| align=right|3,389||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31101)||1997 NM1|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|1,50|| align=right|3,516||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31102)||1997 NP2|| align=right|15,0|| align=right|2,231|| align=right|0,149|| align=right|5,05|| align=right|3,332||MBA||4. července 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(31103)||1997 OE2|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,200|| align=right|5,39|| align=right|3,618||MBA||29. července 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31104)||1997 OK2|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,432||MBA||30. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31105)||1997 OW2|| align=right|14,1|| align=right|2,208|| align=right|0,135|| align=right|5,53|| align=right|3,280||MBA||27. července 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(31106)||1997 PU2|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,142|| align=right|23,02|| align=right|3,440||MBA||12. srpna 1997||Kleť||Klet
|-
|(31107)||1997 PS3|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,035|| align=right|2,66|| align=right|3,492||MBA||5. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31108)||1997 PW3|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,042|| align=right|6,60|| align=right|3,508||MBA||10. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31109)||1997 PL4|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,074|| align=right|6,91|| align=right|3,497||MBA||14. srpna 1997||Kleť||Klet
|-
|(31110) Clapas||1997 PN4|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,165|| align=right|3,29|| align=right|3,424||MBA||13. srpna 1997||Pises||Pises
|-
|(31111)||1997 PN5|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,195|| align=right|12,14|| align=right|4,242||MBA||11. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31112)||1997 PQ5|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,159|| align=right|4,08|| align=right|3,438||MBA||9. srpna 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(31113) Stull||1997 QC|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,085|| align=right|5,94|| align=right|3,625||MBA||19. srpna 1997||Alfred University||D. R. DeGraff; J. S. Weaver
|-
|(31114)||1997 QB1|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,118|| align=right|4,60|| align=right|3,443||MBA||28. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(31115)||1997 QF4|| align=right|14,4|| align=right|2,200|| align=right|0,069|| align=right|3,87|| align=right|3,263||MBA||28. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31116)||1997 QM4|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,128|| align=right|4,68|| align=right|3,545||MBA||29. srpna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31117)||1997 QF5|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,138|| align=right|1,89|| align=right|3,827||MBA||25. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31118)||1997 RN1|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,273|| align=right|2,79|| align=right|4,015||MBA||1. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31119)||1997 RP1|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,229|| align=right|3,24|| align=right|3,687||MBA||3. září 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(31120)||1997 RT8|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,191|| align=right|2,36|| align=right|3,688||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31121)||1997 RD10|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,290|| align=right|4,89|| align=right|4,129||MBA||13. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31122) Brooktaylor||1997 SD|| align=right|15,2|| align=right|2,194|| align=right|0,139|| align=right|3,08|| align=right|3,250||MBA||21. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31123)||1997 SU|| align=right|13,9|| align=right|2,403|| align=right|0,129|| align=right|5,49|| align=right|3,723||MBA||16. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31124)||1997 SJ1|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,074|| align=right|2,17|| align=right|3,539||MBA||22. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(31125)||1997 SL1|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,028|| align=right|3,60|| align=right|3,470||MBA||22. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(31126)||1997 SG2|| align=right|14,2|| align=right|2,223|| align=right|0,075|| align=right|7,58|| align=right|3,313||MBA||19. září 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(31127)||1997 SL4|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,192|| align=right|6,86|| align=right|4,477||MBA||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31128)||1997 SL9|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,177|| align=right|2,76|| align=right|4,177||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31129)||1997 SR10|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,143|| align=right|12,10|| align=right|4,083||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31130)||1997 SS10|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|3,60|| align=right|3,507||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31131)||1997 SV10|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,107|| align=right|4,36|| align=right|3,331||MBA||28. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31132)||1997 SD13|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,068|| align=right|6,79|| align=right|3,480||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31133)||1997 SZ15|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|3,901||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31134)||1997 SF18|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,124|| align=right|3,62|| align=right|3,733||MBA||27. září 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31135)||1997 SN24|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,058|| align=right|16,51|| align=right|3,863||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31136)||1997 SN31|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,090|| align=right|5,38|| align=right|3,431||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31137)||1997 SQ32|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,238|| align=right|2,22|| align=right|3,673||MBA||30. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31138)||1997 SJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,106|| align=right|3,57|| align=right|3,725||MBA||29. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31139)||1997 SJ34|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,146|| align=right|1,38|| align=right|3,758||MBA||25. září 1997||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(31140)||1997 TC9|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,229|| align=right|8,68|| align=right|4,388||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31141)||1997 TN18|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,725||MBA||3. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31142)||1997 TT22|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|0,83|| align=right|3,747||MBA||5. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31143)||1997 TN24|| align=right|13,5|| align=right|2,421|| align=right|0,083|| align=right|7,56|| align=right|3,766||MBA||8. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31144)||1997 TM26|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,107|| align=right|4,63|| align=right|3,469||MBA||7. října 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(31145)||1997 UK|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,019|| align=right|0,39|| align=right|3,876||MBA||19. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(31146)||1997 UV3|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,191|| align=right|2,56|| align=right|3,831||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31147)||1997 UA4|| align=right|14,2|| align=right|2,312|| align=right|0,057|| align=right|3,60|| align=right|3,514||MBA||22. října 1997||Drebach||J. Kandler
|-
|(31148)||1997 UO8|| align=right|12,3|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|15,34|| align=right|4,094||MBA||23. října 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31149)||1997 UE13|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,139|| align=right|2,52|| align=right|3,793||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31150)||1997 UT20|| align=right|14,6|| align=right|2,460|| align=right|0,076|| align=right|8,74|| align=right|3,859||MBA||23. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31151)||1997 UM21|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,074|| align=right|5,27|| align=right|3,306||MBA||29. října 1997||Saji||Saji
|-
|(31152)||1997 UV21|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,213|| align=right|13,16|| align=right|4,045||MBA||29. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(31153)||1997 UP22|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,180|| align=right|6,07|| align=right|3,465||MBA||26. října 1997||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(31154)||1997 VJ|| align=right|14,0|| align=right|2,315|| align=right|0,231|| align=right|23,57|| align=right|3,523||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31155)||1997 VG2|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|3,668||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31156)||1997 WO|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|3,50|| align=right|3,747||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31157)||1997 WK1|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,079|| align=right|4,47|| align=right|4,495||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31158)||1997 WE3|| align=right|14,0|| align=right|2,870|| align=right|0,046|| align=right|0,94|| align=right|4,860||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31159)||1997 WB6|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,060|| align=right|4,39|| align=right|3,532||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31160)||1997 WQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,178|| align=right|2,28|| align=right|3,682||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31161)||1997 WR11|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,120|| align=right|4,56|| align=right|4,150||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31162)||1997 WB13|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,136|| align=right|1,86|| align=right|4,211||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31163)||1997 WR18|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,142|| align=right|2,70|| align=right|4,196||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31164)||1997 WM35|| align=right|13,9|| align=right|2,384|| align=right|0,156|| align=right|3,20|| align=right|3,680||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31165)||1997 WN43|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,279|| align=right|9,49|| align=right|4,161||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31166)||1997 WX45|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,262|| align=right|5,71|| align=right|3,397||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31167)||1997 WL46|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,763||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31168)||1997 WM49|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|4,26|| align=right|4,188||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31169)||1997 WV53|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,097|| align=right|3,19|| align=right|4,200||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31170)||1997 WO58|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,261|| align=right|24,07|| align=right|3,769||MBA||26. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(31171)||1997 XB|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,105|| align=right|9,05|| align=right|4,100||MBA||2. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31172)||1997 XQ|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,160|| align=right|2,26|| align=right|4,132||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31173)||1997 XF1|| align=right|15,1|| align=right|1,931|| align=right|0,105|| align=right|20,40|| align=right|2,682||MBA||4. prosince 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31174)||1997 XW4|| align=right|14,5|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|0,86|| align=right|4,784||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31175)||1997 XV7|| align=right|13,3|| align=right|2,684|| align=right|0,175|| align=right|11,61|| align=right|4,396||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31176)||1997 XL9|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,103|| align=right|7,29|| align=right|3,860||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31177)||1997 XH11|| align=right|13,2|| align=right|2,645|| align=right|0,097|| align=right|11,19|| align=right|4,300||MBA||13. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31178)||1997 XK13|| align=right|12,9|| align=right|3,183|| align=right|0,135|| align=right|18,97|| align=right|5,679||MBA||4. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31179)||1997 YR2|| align=right|13,4|| align=right|2,444|| align=right|0,191|| align=right|3,46|| align=right|3,820||MBA||21. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31180)||1997 YX3|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,423|| align=right|27,97|| align=right|4,637||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31181)||1997 YY3|| align=right|13,3|| align=right|2,858|| align=right|0,286|| align=right|16,66|| align=right|4,830||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31182)||1997 YZ3|| align=right|14,6|| align=right|1,934|| align=right|0,067|| align=right|23,76|| align=right|2,690||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31183)||1997 YT4|| align=right|15,2|| align=right|2,476|| align=right|0,302|| align=right|8,03|| align=right|3,895||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(31184)||1997 YZ4|| align=right|14,6|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|4,23|| align=right|4,008||MBA||26. prosince 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31185)||1997 YK5|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,041|| align=right|15,91|| align=right|4,314||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31186)||1997 YQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,250|| align=right|6,67|| align=right|4,251||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31187)||1997 YK7|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,157|| align=right|13,10|| align=right|4,296||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31188)||1997 YM7|| align=right|13,3|| align=right|2,808|| align=right|0,179|| align=right|10,36|| align=right|4,705||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31189) Tricomi||1997 YZ7|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,195|| align=right|10,49|| align=right|4,033||MBA||27. prosince 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31190) Toussaint||1997 YB12|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,115|| align=right|14,07|| align=right|4,183||MBA||27. prosince 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31191)||1997 YD15|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,134|| align=right|3,60|| align=right|4,236||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31192) Aigoual||1997 YH16|| align=right|13,9|| align=right|2,752|| align=right|0,188|| align=right|3,46|| align=right|4,565||MBA||29. prosince 1997||Pises||Pises
|-
|(31193)||1997 YP16|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,137|| align=right|5,13|| align=right|4,243||MBA||31. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31194)||1997 YQ16|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,279|| align=right|3,07|| align=right|4,253||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31195)||1997 YG18|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,052|| align=right|8,10|| align=right|5,143||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31196)||1997 YL18|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,149|| align=right|1,13|| align=right|4,254||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31197)||1997 YS19|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,093|| align=right|7,48|| align=right|3,775||MBA||31. prosince 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(31198)||1998 AB1|| align=right|14,0|| align=right|2,836|| align=right|0,135|| align=right|20,66|| align=right|4,776||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31199)||1998 AK3|| align=right|13,7|| align=right|2,802|| align=right|0,040|| align=right|4,81|| align=right|4,690||MBA||5. ledna 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(31200)||1998 AL4|| align=right|14,3|| align=right|2,918|| align=right|0,058|| align=right|1,32|| align=right|4,984||MBA||6. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31201)||1998 AT5|| align=right|14,0|| align=right|3,071|| align=right|0,103|| align=right|10,30|| align=right|5,381||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31202)||1998 AX7|| align=right|13,3|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|14,10|| align=right|4,182||MBA||2. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31203) Hersman||1998 AO9|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,085|| align=right|2,65|| align=right|4,992||MBA||6. ledna 1998||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|(31204)||1998 AA10|| align=right|13,7|| align=right|2,594|| align=right|0,080|| align=right|14,09|| align=right|4,178||MBA||15. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(31205)||1998 BW|| align=right|12,5|| align=right|2,876|| align=right|0,210|| align=right|14,09|| align=right|4,876||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31206)||1998 BF1|| align=right|13,8|| align=right|2,721|| align=right|0,031|| align=right|12,69|| align=right|4,488||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31207)||1998 BM1|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,129|| align=right|6,25|| align=right|5,623||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31208)||1998 BU1|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|14,35|| align=right|4,181||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31209)||1998 BZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,760|| align=right|0,078|| align=right|13,44|| align=right|4,585||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31210)||1998 BX7|| align=right|16,2|| align=right|2,602|| align=right|0,504|| align=right|8,96|| align=right|4,197||AMR||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31211)||1998 BW8|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,095|| align=right|5,09|| align=right|5,673||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31212)||1998 BZ8|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|4,79|| align=right|4,294||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31213)||1998 BK9|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,175|| align=right|2,39|| align=right|5,297||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31214)||1998 BZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,113|| align=right|3,32|| align=right|4,245||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31215)||1998 BN10|| align=right|14,1|| align=right|2,928|| align=right|0,133|| align=right|10,64|| align=right|5,009||MBA||26. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(31216)||1998 BL12|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,128|| align=right|17,34|| align=right|4,025||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31217)||1998 BD15|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,091|| align=right|13,16|| align=right|4,410||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31218)||1998 BZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,942|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|5,046||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31219)||1998 BW24|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,182|| align=right|17,31|| align=right|5,502||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31220)||1998 BA26|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,198|| align=right|13,21|| align=right|4,402||MBA||29. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31221)||1998 BP26|| align=right|17,3|| align=right|1,724|| align=right|0,257|| align=right|20,23|| align=right|2,262||AMR||28. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31222)||1998 BD30|| align=right|13,8|| align=right|2,892|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|4,919||MBA||26. ledna 1998||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(31223)||1998 BJ30|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,129|| align=right|2,25|| align=right|4,265||MBA||28. ledna 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(31224)||1998 BP33|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,102|| align=right|10,34|| align=right|4,572||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31225)||1998 BH35|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|8,83|| align=right|4,079||MBA||27. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31226)||1998 BZ40|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,142|| align=right|1,35|| align=right|5,409||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31227)||1998 BC41|| align=right|11,9|| align=right|2,629|| align=right|0,147|| align=right|12,78|| align=right|4,261||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31228)||1998 BR45|| align=right|14,7|| align=right|2,775|| align=right|0,084|| align=right|5,78|| align=right|4,621||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31229)||1998 BD46|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,175|| align=right|11,46|| align=right|4,381||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31230)||1998 BB47|| align=right|13,4|| align=right|2,686|| align=right|0,150|| align=right|14,23|| align=right|4,400||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31231) Uthmann||1998 CA|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,231|| align=right|9,40|| align=right|4,145||MBA||1. února 1998||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(31232)||1998 CF|| align=right|14,5|| align=right|2,858|| align=right|0,017|| align=right|12,24|| align=right|4,831||MBA||1. února 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(31233)||1998 CG1|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,068|| align=right|11,05|| align=right|5,156||MBA||1. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31234)||1998 CL1|| align=right|15,5|| align=right|3,061|| align=right|0,177|| align=right|2,22|| align=right|5,353||MBA||7. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(31235)||1998 CE3|| align=right|13,2|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|9,24|| align=right|5,130||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31236)||1998 CC4|| align=right|13,3|| align=right|2,985|| align=right|0,103|| align=right|9,45|| align=right|5,157||MBA||14. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(31237)||1998 CY4|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,026|| align=right|1,18|| align=right|4,998||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31238) Kroměříž||1998 DT1|| align=right|14,0|| align=right|3,359|| align=right|0,031|| align=right|3,10|| align=right|6,156||MBA||21. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(31239)||1998 DV1|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,199|| align=right|12,02|| align=right|4,176||MBA||21. února 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(31240) Katrianne||1998 DB2|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,186|| align=right|7,34|| align=right|4,660||MBA||20. února 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(31241)||1998 DK2|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,020|| align=right|13,70|| align=right|5,310||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31242)||1998 DO10|| align=right|13,1|| align=right|3,110|| align=right|0,196|| align=right|12,05|| align=right|5,483||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31243)||1998 DW10|| align=right|13,3|| align=right|2,977|| align=right|0,079|| align=right|10,34|| align=right|5,136||MBA||16. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31244)||1998 DG11|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,155|| align=right|3,36|| align=right|5,734||MBA||19. února 1998||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(31245)||1998 DR11|| align=right|14,1|| align=right|2,879|| align=right|0,047|| align=right|2,80|| align=right|4,884||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31246)||1998 DZ12|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,154|| align=right|7,38|| align=right|4,124||MBA||24. února 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(31247)||1998 DD13|| align=right|13,5|| align=right|3,067|| align=right|0,156|| align=right|12,56|| align=right|5,371||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31248)||1998 DH13|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,095|| align=right|23,67|| align=right|5,328||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31249)||1998 DF14|| align=right|14,6|| align=right|3,241|| align=right|0,270|| align=right|1,58|| align=right|5,834||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31250)||1998 DR14|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,093|| align=right|11,41|| align=right|5,384||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31251)||1998 DU14|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,100|| align=right|12,07|| align=right|5,332||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31252)||1998 DA15|| align=right|13,4|| align=right|3,173|| align=right|0,107|| align=right|22,91|| align=right|5,652||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31253)||1998 DQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,955|| align=right|0,128|| align=right|2,46|| align=right|5,078||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31254)||1998 DK23|| align=right|12,9|| align=right|2,753|| align=right|0,206|| align=right|9,04|| align=right|4,567||MBA||27. února 1998||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(31255)||1998 DL27|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,082|| align=right|5,09|| align=right|5,543||MBA||27. února 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(31256)||1998 DM32|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,184|| align=right|13,07|| align=right|4,150||MBA||22. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31257)||1998 DG35|| align=right|13,2|| align=right|2,964|| align=right|0,105|| align=right|10,14|| align=right|5,103||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31258)||1998 EE|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,068|| align=right|10,73|| align=right|5,203||MBA||1. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31259)||1998 EB3|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,147|| align=right|6,87|| align=right|4,641||MBA||1. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31260)||1998 EE6|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,196|| align=right|5,48|| align=right|4,508||MBA||2. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31261)||1998 EF8|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,235|| align=right|8,50|| align=right|4,688||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31262)||1998 ES8|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,123|| align=right|4,63|| align=right|4,596||MBA||5. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31263)||1998 EG9|| align=right|13,0|| align=right|2,469|| align=right|0,098|| align=right|4,88|| align=right|3,879||MBA||8. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31264)||1998 EQ11|| align=right|14,0|| align=right|3,006|| align=right|0,033|| align=right|5,15|| align=right|5,210||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31265)||1998 EC13|| align=right|13,6|| align=right|3,023|| align=right|0,084|| align=right|4,87|| align=right|5,255||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31266)||1998 EZ13|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,066|| align=right|3,21|| align=right|5,352||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31267)||1998 ES14|| align=right|12,6|| align=right|3,020|| align=right|0,112|| align=right|10,60|| align=right|5,248||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31268)||1998 FA|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,127|| align=right|10,31|| align=right|4,286||MBA||16. března 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(31269)||1998 FO|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,134|| align=right|8,10|| align=right|4,495||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31270)||1998 FP14|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,071|| align=right|9,19|| align=right|5,188||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31271)||1998 FH16|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,104|| align=right|1,72|| align=right|5,549||MBA||25. března 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31272)||1998 FE18|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,152|| align=right|1,17|| align=right|5,486||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31273)||1998 FY23|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|10,57|| align=right|5,347||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31274)||1998 FE24|| align=right|13,6|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|5,53|| align=right|5,503||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31275)||1998 FN25|| align=right|14,7|| align=right|3,021|| align=right|0,067|| align=right|10,08|| align=right|5,250||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31276)||1998 FG28|| align=right|14,3|| align=right|2,829|| align=right|0,060|| align=right|0,97|| align=right|4,757||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31277)||1998 FK28|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,077|| align=right|1,27|| align=right|5,530||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31278)||1998 FK30|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,324|| align=right|5,92|| align=right|4,408||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31279)||1998 FQ31|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,186|| align=right|2,07|| align=right|5,732||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31280)||1998 FG33|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,025|| align=right|11,80|| align=right|5,352||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31281)||1998 FK34|| align=right|14,2|| align=right|2,751|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,563||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31282)||1998 FD35|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,139|| align=right|2,44|| align=right|5,345||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31283)||1998 FD40|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,175|| align=right|5,66|| align=right|4,316||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31284)||1998 FN48|| align=right|12,6|| align=right|3,970|| align=right|0,146|| align=right|7,73|| align=right|7,909||HLD||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31285)||1998 FK51|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,130|| align=right|15,81|| align=right|5,374||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31286)||1998 FD54|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,081|| align=right|10,07|| align=right|5,144||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31287)||1998 FK58|| align=right|13,0|| align=right|3,000|| align=right|0,024|| align=right|9,04|| align=right|5,194||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31288)||1998 FZ59|| align=right|13,5|| align=right|3,001|| align=right|0,083|| align=right|11,01|| align=right|5,199||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31289)||1998 FN62|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,051|| align=right|9,25|| align=right|5,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31290)||1998 FG63|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,043|| align=right|2,17|| align=right|5,454||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31291)||1998 FH64|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,148|| align=right|2,70|| align=right|5,592||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31292)||1998 FK66|| align=right|14,0|| align=right|3,084|| align=right|0,155|| align=right|0,80|| align=right|5,416||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31293)||1998 FP70|| align=right|14,1|| align=right|3,302|| align=right|0,245|| align=right|1,72|| align=right|6,001||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31294)||1998 FJ71|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,074|| align=right|9,71|| align=right|5,210||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31295)||1998 FF72|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,220|| align=right|2,85|| align=right|5,364||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31296)||1998 FY73|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|5,236||MBA||22. března 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31297)||1998 FZ74|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,088|| align=right|10,13|| align=right|5,130||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31298)||1998 FB77|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,122|| align=right|5,72|| align=right|5,445||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31299)||1998 FJ80|| align=right|14,1|| align=right|3,009|| align=right|0,212|| align=right|5,75|| align=right|5,220||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31300)||1998 FZ82|| align=right|12,3|| align=right|3,091|| align=right|0,071|| align=right|16,33|| align=right|5,433||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31301)||1998 FE92|| align=right|13,1|| align=right|2,976|| align=right|0,095|| align=right|10,95|| align=right|5,133||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31302)||1998 FT95|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|9,28|| align=right|5,162||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31303)||1998 FO99|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,026|| align=right|10,40|| align=right|5,356||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31304)||1998 FE103|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,046|| align=right|8,94|| align=right|5,381||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31305)||1998 FL104|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,040|| align=right|9,10|| align=right|5,159||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31306)||1998 FZ104|| align=right|12,8|| align=right|3,049|| align=right|0,065|| align=right|9,36|| align=right|5,323||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31307)||1998 FK105|| align=right|13,4|| align=right|3,161|| align=right|0,162|| align=right|9,84|| align=right|5,618||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31308)||1998 FK113|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,104|| align=right|6,69|| align=right|5,318||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31309)||1998 FJ116|| align=right|13,1|| align=right|3,227|| align=right|0,068|| align=right|16,02|| align=right|5,797||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31310)||1998 FP118|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,054|| align=right|3,94|| align=right|4,800||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31311)||1998 FX118|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,088|| align=right|6,93|| align=right|5,480||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31312)||1998 FY118|| align=right|14,1|| align=right|2,812|| align=right|0,107|| align=right|9,25|| align=right|4,713||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31313)||1998 FO119|| align=right|14,6|| align=right|3,077|| align=right|0,149|| align=right|1,82|| align=right|5,396||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31314)||1998 FS120|| align=right|14,8|| align=right|2,994|| align=right|0,166|| align=right|13,30|| align=right|5,179||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31315)||1998 FS132|| align=right|12,9|| align=right|3,193|| align=right|0,261|| align=right|0,76|| align=right|5,704||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31316)||1998 GZ7|| align=right|13,0|| align=right|3,207|| align=right|0,042|| align=right|21,45|| align=right|5,742||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31317)||1998 GL8|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,112|| align=right|14,46|| align=right|5,750||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31318)||1998 GQ10|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,403|| align=right|6,27|| align=right|4,131||MBA||4. dubna 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(31319)||1998 HD2|| align=right|12,7|| align=right|3,186|| align=right|0,067|| align=right|16,49|| align=right|5,687||MBA||20. dubna 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(31320)||1998 HX2|| align=right|15,1|| align=right|1,948|| align=right|0,152|| align=right|21,24|| align=right|2,717||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31321)||1998 HD3|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,093|| align=right|5,92|| align=right|5,707||MBA||21. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(31322)||1998 HS14|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,173|| align=right|2,72|| align=right|5,686||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31323) Lysá hora||1998 HC29|| align=right|13,6|| align=right|2,780|| align=right|0,125|| align=right|13,32|| align=right|4,633||MBA||27. dubna 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(31324) Jiřímrázek||1998 HR31|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,029|| align=right|9,81|| align=right|5,343||MBA||27. dubna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(31325)||1998 HN33|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,024|| align=right|10,60|| align=right|5,344||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31326)||1998 HF34|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,022|| align=right|10,34|| align=right|5,139||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31327)||1998 HM34|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,022|| align=right|10,88|| align=right|5,671||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31328)||1998 HV47|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,110|| align=right|6,30|| align=right|5,554||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31329)||1998 HU57|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,070|| align=right|6,25|| align=right|5,654||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31330)||1998 HB84|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,195|| align=right|10,42|| align=right|5,601||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31331)||1998 HU92|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,036|| align=right|11,32|| align=right|5,229||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31332)||1998 HC101|| align=right|14,0|| align=right|3,027|| align=right|0,193|| align=right|1,68|| align=right|5,265||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31333)||1998 HD101|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,101|| align=right|10,58|| align=right|5,689||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31334)||1998 HW102|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,133|| align=right|1,44|| align=right|5,661||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31335)||1998 HY124|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,051|| align=right|23,46|| align=right|5,707||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31336)||1998 HT129|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,095|| align=right|9,15|| align=right|5,391||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31337)||1998 HA134|| align=right|13,4|| align=right|3,053|| align=right|0,085|| align=right|10,20|| align=right|5,333||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31338)||1998 HX147|| align=right|13,2|| align=right|3,996|| align=right|0,061|| align=right|9,58|| align=right|7,988||HLD||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31339)||1998 KY30|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,191|| align=right|14,28|| align=right|5,737||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31340)||1998 KW53|| align=right|12,1|| align=right|3,202|| align=right|0,086|| align=right|23,19|| align=right|5,729||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31341)||1998 KH55|| align=right|12,5|| align=right|3,035|| align=right|0,071|| align=right|16,97|| align=right|5,287||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31342)||1998 MU31|| align=right|10,2|| align=right|5,227|| align=right|0,075|| align=right|24,42|| align=right|11,95||JUT||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31343)||1998 NT|| align=right|15,2|| align=right|1,933|| align=right|0,030|| align=right|28,92|| align=right|2,688||MBA||12. července 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(31344)||1998 OM12|| align=right|11,1|| align=right|5,350|| align=right|0,038|| align=right|7,48|| align=right|12,38||JUT||30. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31345)||1998 PG|| align=right|17,3|| align=right|2,017|| align=right|0,392|| align=right|6,50|| align=right|2,863||AMR BIN||3. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31346)||1998 PB1|| align=right|17,1|| align=right|2,029|| align=right|0,431|| align=right|5,97|| align=right|2,890||AMR||15. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31347)||1998 QV90|| align=right|14,9|| align=right|2,168|| align=right|0,165|| align=right|4,97|| align=right|3,192||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31348)||1998 QF92|| align=right|14,7|| align=right|1,939|| align=right|0,078|| align=right|21,89|| align=right|2,699||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31349)||1998 SV|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,200||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31350)||1998 SF2|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,217|| align=right|5,40|| align=right|3,234||MBA||17. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31351)||1998 SD24|| align=right|14,9|| align=right|1,926|| align=right|0,062|| align=right|21,54|| align=right|2,672||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31352)||1998 SP135|| align=right|15,8|| align=right|2,168|| align=right|0,215|| align=right|3,16|| align=right|3,191||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31353)||1998 TE|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,103|| align=right|5,65|| align=right|3,406||MBA||2. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31354)||1998 TR3|| align=right|13,7|| align=right|1,932|| align=right|0,087|| align=right|21,70|| align=right|2,686||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31355)||1998 TT6|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|7,19|| align=right|3,700||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31356)||1998 TN10|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,099|| align=right|5,12|| align=right|3,312||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31357)||1998 UP20|| align=right|13,7|| align=right|2,380|| align=right|0,143|| align=right|7,65|| align=right|3,672||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31358)||1998 UR23|| align=right|14,8|| align=right|2,196|| align=right|0,188|| align=right|6,40|| align=right|3,253||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31359)||1998 UA28|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|23,05|| align=right|3,426||MBA||29. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31360)||1998 VV14|| align=right|14,7|| align=right|2,254|| align=right|0,106|| align=right|1,86|| align=right|3,384||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31361)||1998 VQ29|| align=right|12,8|| align=right|2,620|| align=right|0,200|| align=right|11,87|| align=right|4,239||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31362)||1998 VU41|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,085|| align=right|2,97|| align=right|3,327||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31363)||1998 VS44|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|3,24|| align=right|3,613||MBA||14. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31364)||1998 WM6|| align=right|15,7|| align=right|2,165|| align=right|0,069|| align=right|2,57|| align=right|3,185||MBA||24. listopadu 1998||Kleť||Klet
|-
|(31365)||1998 WF7|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|8,05|| align=right|3,769||MBA||23. listopadu 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(31366)||1998 WF8|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|6,13|| align=right|3,461||MBA||25. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31367)||1998 WB9|| align=right|13,8|| align=right|2,331|| align=right|0,317|| align=right|24,24|| align=right|3,557||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31368)||1998 WW23|| align=right|12,0|| align=right|2,914|| align=right|0,259|| align=right|15,22|| align=right|4,973||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31369)||1998 WX26|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,184|| align=right|1,90|| align=right|3,514||MBA||16. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31370)||1998 XS3|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,122|| align=right|3,45|| align=right|5,366||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31371)||1998 XN10|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,160|| align=right|3,00|| align=right|3,623||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31372)||1998 XN11|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,077|| align=right|6,66|| align=right|3,239||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31373)||1998 XN12|| align=right|13,0|| align=right|2,622|| align=right|0,102|| align=right|14,79|| align=right|4,245||MBA||14. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31374)||1998 XZ41|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,135|| align=right|1,48|| align=right|3,474||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31375)||1998 XP46|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,030|| align=right|4,85|| align=right|3,412||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31376)||1998 XB48|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|8,96|| align=right|3,285||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31377)||1998 XG50|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|5,48|| align=right|3,478||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31378)||1998 XZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,151|| align=right|2,76|| align=right|3,616||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31379)||1998 XX51|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|19,78|| align=right|4,134||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31380)||1998 XA73|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,060|| align=right|6,91|| align=right|3,635||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31381)||1998 XW86|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,036|| align=right|8,99|| align=right|3,357||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31382)||1998 XN89|| align=right|12,7|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|12,89|| align=right|4,190||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31383)||1998 XJ94|| align=right|13,9|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|4,44|| align=right|3,231||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31384)||1998 XE96|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,100|| align=right|7,03|| align=right|3,458||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(31385)||1998 XF96|| align=right|13,5|| align=right|2,557|| align=right|0,141|| align=right|14,54|| align=right|4,088||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(31386)||1998 YG1|| align=right|14,6|| align=right|2,240|| align=right|0,096|| align=right|4,60|| align=right|3,352||MBA||16. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31387)||1998 YA2|| align=right|14,4|| align=right|2,206|| align=right|0,051|| align=right|4,44|| align=right|3,276||MBA||16. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31388)||1998 YL2|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|2,21|| align=right|3,677||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31389)||1998 YN2|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,123|| align=right|3,39|| align=right|3,743||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31390)||1998 YB4|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,207|| align=right|6,86|| align=right|3,330||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31391)||1998 YA5|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,047|| align=right|3,24|| align=right|3,358||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31392)||1998 YJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,588|| align=right|0,060|| align=right|15,55|| align=right|4,162||MBA||20. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(31393)||1998 YG8|| align=right|14,6|| align=right|2,196|| align=right|0,020|| align=right|3,53|| align=right|3,253||MBA||24. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31394)||1998 YX9|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,167|| align=right|1,30|| align=right|3,486||MBA||25. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(31395)||1998 YB11|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,099|| align=right|4,27|| align=right|3,568||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31396)||1998 YQ12|| align=right|14,4|| align=right|2,302|| align=right|0,102|| align=right|8,27|| align=right|3,492||MBA||29. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31397)||1998 YR15|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,225|| align=right|2,80|| align=right|3,510||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31398)||1998 YU29|| align=right|14,5|| align=right|2,430|| align=right|0,260|| align=right|11,78|| align=right|3,786||MBA||27. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31399)||1998 YF30|| align=right|12,6|| align=right|2,593|| align=right|0,102|| align=right|14,65|| align=right|4,176||MBA||24. prosince 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31400)||1998 YY31|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,101|| align=right|3,24|| align=right|3,440||MBA||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(31401)||1999 AK|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|4,363||MBA||6. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31402)||1999 AR|| align=right|12,4|| align=right|2,536|| align=right|0,179|| align=right|16,50|| align=right|4,037||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31403)||1999 AV|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,192|| align=right|3,26|| align=right|3,591||MBA||7. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31404)||1999 AL1|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|0,36|| align=right|3,591||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31405)||1999 AD2|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,107|| align=right|5,00|| align=right|3,349||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31406)||1999 AA4|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,176|| align=right|5,69|| align=right|3,908||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31407)||1999 AP4|| align=right|13,5|| align=right|2,607|| align=right|0,117|| align=right|16,25|| align=right|4,208||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31408)||1999 AV4|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,151|| align=right|3,08|| align=right|3,627||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31409)||1999 AB5|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,131|| align=right|6,50|| align=right|3,540||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31410)||1999 AY5|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,128|| align=right|7,02|| align=right|3,395||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31411)||1999 AU9|| align=right|15,1|| align=right|2,194|| align=right|0,129|| align=right|5,40|| align=right|3,250||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31412)||1999 AP20|| align=right|15,1|| align=right|2,154|| align=right|0,192|| align=right|3,83|| align=right|3,161||MBA||13. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31413)||1999 AR21|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,080|| align=right|1,83|| align=right|3,491||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31414) Rotarysusa||1999 AV22|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,153|| align=right|5,38|| align=right|3,398||MBA||14. ledna 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(31415)||1999 AK23|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,270|| align=right|6,85|| align=right|3,432||MBA||10. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31416)||1999 AX24|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|3,16|| align=right|3,791||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31417)||1999 AD32|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,059|| align=right|7,33|| align=right|3,620||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31418)||1999 AJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,089|| align=right|4,13|| align=right|3,356||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31419)||1999 AN37|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,482||MBA||6. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31420)||1999 BV|| align=right|14,7|| align=right|2,254|| align=right|0,208|| align=right|6,11|| align=right|3,384||MBA||16. ledna 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(31421)||1999 BZ|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,041|| align=right|22,91|| align=right|4,275||MBA||17. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(31422)||1999 BE1|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|4,05|| align=right|3,350||MBA||16. ledna 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(31423)||1999 BR2|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,038|| align=right|7,58|| align=right|3,514||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31424)||1999 BW2|| align=right|14,3|| align=right|2,314|| align=right|0,069|| align=right|11,58|| align=right|3,519||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31425)||1999 BF3|| align=right|13,5|| align=right|2,461|| align=right|0,196|| align=right|8,81|| align=right|3,860||MBA||16. ledna 1999||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31426)||1999 BA5|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,092|| align=right|1,28|| align=right|3,642||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31427)||1999 BS5|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,142|| align=right|0,66|| align=right|3,787||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31428)||1999 BG6|| align=right|14,2|| align=right|2,437|| align=right|0,104|| align=right|11,90|| align=right|3,805||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31429)||1999 BL7|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,102|| align=right|7,93|| align=right|3,513||MBA||21. ledna 1999||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(31430)||1999 BX8|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,152|| align=right|2,21|| align=right|3,688||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31431)||1999 BP9|| align=right|13,7|| align=right|2,765|| align=right|0,261|| align=right|9,89|| align=right|4,597||MBA||21. ledna 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31432)||1999 BY12|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,251|| align=right|19,23|| align=right|5,159||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31433)||1999 BA13|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|1,90|| align=right|3,684||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31434)||1999 BQ13|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,085|| align=right|5,38|| align=right|3,257||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31435)||1999 BH14|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,104|| align=right|4,76|| align=right|3,341||MBA||23. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31436)||1999 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,094|| align=right|4,18|| align=right|4,239||MBA||26. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31437)||1999 BT19|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,169|| align=right|6,61|| align=right|3,609||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31438)||1999 BV19|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,181|| align=right|3,14|| align=right|3,596||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31439)||1999 BQ23|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|5,42|| align=right|3,500||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31440)||1999 BD26|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,085|| align=right|5,57|| align=right|3,547||MBA||25. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31441)||1999 BE28|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,194|| align=right|8,94|| align=right|3,667||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31442) Stark||1999 CY1|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,127|| align=right|1,84|| align=right|3,800||MBA||7. února 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(31443)||1999 CL2|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,150|| align=right|5,10|| align=right|3,424||MBA||5. února 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31444)||1999 CW2|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|3,78|| align=right|3,381||MBA||9. února 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(31445)||1999 CS5|| align=right|14,1|| align=right|2,417|| align=right|0,113|| align=right|6,32|| align=right|3,756||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31446)||1999 CV5|| align=right|12,7|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|15,25|| align=right|4,097||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31447)||1999 CB8|| align=right|14,5|| align=right|2,142|| align=right|0,056|| align=right|2,42|| align=right|3,134||MBA||12. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31448)||1999 CO8|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,080|| align=right|3,68|| align=right|3,240||MBA||13. února 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(31449)||1999 CO9|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,069|| align=right|7,51|| align=right|3,494||MBA||14. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31450)||1999 CU9|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,268|| align=right|10,75|| align=right|3,702||MBA||14. února 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31451)||1999 CE10|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,442||MBA||9. února 1999||Grasslands||J. McGaha
|-
|(31452)||1999 CX12|| align=right|14,4|| align=right|2,738|| align=right|0,059|| align=right|5,67|| align=right|4,530||MBA||14. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31453)||1999 CY12|| align=right|13,7|| align=right|2,809|| align=right|0,172|| align=right|8,82|| align=right|4,706||MBA||14. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31454)||1999 CH14|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,166|| align=right|5,11|| align=right|3,464||MBA||13. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31455)||1999 CU14|| align=right|13,4|| align=right|2,762|| align=right|0,070|| align=right|4,67|| align=right|4,589||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31456)||1999 CV14|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,171|| align=right|15,88|| align=right|5,591||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31457)||1999 CW14|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,163|| align=right|2,60|| align=right|3,757||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31458) Delrosso||1999 CG16|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,172|| align=right|7,05|| align=right|4,295||MBA||15. února 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(31459)||1999 CB17|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,189|| align=right|14,36|| align=right|4,374||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31460)||1999 CV19|| align=right|14,2|| align=right|2,254|| align=right|0,179|| align=right|7,84|| align=right|3,384||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31461)||1999 CK20|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|6,88|| align=right|4,101||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31462)||1999 CW22|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,080|| align=right|3,46|| align=right|3,324||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31463)||1999 CC24|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|3,98|| align=right|3,461||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31464)||1999 CM25|| align=right|14,4|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|7,80|| align=right|3,385||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31465)||1999 CS26|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,119|| align=right|3,47|| align=right|3,765||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31466)||1999 CU26|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,131|| align=right|3,17|| align=right|3,714||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31467)||1999 CG29|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,234|| align=right|6,13|| align=right|3,560||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31468)||1999 CE31|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|3,30|| align=right|3,687||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31469)||1999 CO31|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|5,38|| align=right|3,587||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31470)||1999 CR33|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,139|| align=right|2,92|| align=right|4,175||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31471)||1999 CJ36|| align=right|14,2|| align=right|2,230|| align=right|0,079|| align=right|6,06|| align=right|3,329||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31472)||1999 CT36|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,211|| align=right|6,76|| align=right|3,468||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31473)||1999 CD37|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,090|| align=right|5,15|| align=right|4,427||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31474)||1999 CL37|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|4,81|| align=right|3,493||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31475)||1999 CH42|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,120|| align=right|6,02|| align=right|3,456||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31476)||1999 CK43|| align=right|14,9|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|3,38|| align=right|3,842||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31477)||1999 CO43|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,092|| align=right|4,47|| align=right|3,458||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31478)||1999 CJ45|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,162|| align=right|7,18|| align=right|3,580||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31479)||1999 CD47|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,074|| align=right|6,54|| align=right|3,553||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31480)||1999 CN47|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|3,440||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31481)||1999 CX47|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,092|| align=right|0,23|| align=right|5,394||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31482)||1999 CK48|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,078|| align=right|3,10|| align=right|4,299||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31483)||1999 CR48|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,154|| align=right|3,19|| align=right|3,626||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31484)||1999 CC49|| align=right|13,4|| align=right|2,941|| align=right|0,252|| align=right|16,85|| align=right|5,044||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31485)||1999 CM51|| align=right|12,8|| align=right|2,655|| align=right|0,204|| align=right|14,68|| align=right|4,324||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31486)||1999 CR52|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,135|| align=right|12,44|| align=right|4,400||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31487)||1999 CH53|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,108|| align=right|6,34|| align=right|3,335||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31488)||1999 CM53|| align=right|13,6|| align=right|2,758|| align=right|0,041|| align=right|8,17|| align=right|4,579||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31489)||1999 CN53|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,099|| align=right|6,84|| align=right|3,735||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31490)||1999 CB55|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,142|| align=right|5,55|| align=right|3,849||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31491)||1999 CF57|| align=right|14,3|| align=right|2,457|| align=right|0,008|| align=right|3,14|| align=right|3,851||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31492)||1999 CV57|| align=right|14,8|| align=right|2,219|| align=right|0,143|| align=right|5,65|| align=right|3,306||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31493)||1999 CS58|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|7,33|| align=right|4,201||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31494)||1999 CP60|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,195|| align=right|2,61|| align=right|3,431||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31495)||1999 CR60|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,122|| align=right|2,28|| align=right|3,648||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31496)||1999 CU60|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,046|| align=right|2,22|| align=right|3,905||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31497)||1999 CW61|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,210|| align=right|12,11|| align=right|4,147||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31498)||1999 CX61|| align=right|13,1|| align=right|2,582|| align=right|0,244|| align=right|11,18|| align=right|4,148||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31499)||1999 CS64|| align=right|12,2|| align=right|3,152|| align=right|0,089|| align=right|15,86|| align=right|5,595||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31500)||1999 CK66|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|3,87|| align=right|3,495||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31501)||1999 CJ68|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,140|| align=right|2,10|| align=right|3,857||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31502)||1999 CQ68|| align=right|15,4|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|2,40|| align=right|3,837||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31503)||1999 CH72|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,191|| align=right|5,66|| align=right|4,045||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31504)||1999 CF73|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,058|| align=right|5,85|| align=right|3,710||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31505)||1999 CE74|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,141|| align=right|1,61|| align=right|3,809||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31506)||1999 CZ76|| align=right|14,0|| align=right|2,426|| align=right|0,142|| align=right|4,62|| align=right|3,778||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31507)||1999 CX81|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,100|| align=right|5,07|| align=right|3,436||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31508)||1999 CK84|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,040|| align=right|1,76|| align=right|3,627||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31509)||1999 CT84|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,175|| align=right|10,70|| align=right|3,561||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31510)||1999 CQ85|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,132|| align=right|5,87|| align=right|3,327||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31511)||1999 CL87|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,125|| align=right|3,28|| align=right|4,132||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31512)||1999 CF91|| align=right|14,5|| align=right|2,585|| align=right|0,048|| align=right|4,96|| align=right|4,154||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31513)||1999 CV92|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|7,85|| align=right|3,736||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31514)||1999 CL101|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,036|| align=right|6,98|| align=right|3,910||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31515)||1999 CN101|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,072|| align=right|9,72|| align=right|4,198||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31516)||1999 CX101|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,148|| align=right|5,51|| align=right|3,778||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31517)||1999 CW102|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,074|| align=right|5,22|| align=right|3,751||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31518)||1999 CG103|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,152|| align=right|13,01|| align=right|4,304||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31519)||1999 CS103|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|6,57|| align=right|3,462||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31520)||1999 CB105|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,170|| align=right|15,54|| align=right|4,323||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31521)||1999 CT106|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|12,75|| align=right|4,242||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31522)||1999 CE109|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,104|| align=right|7,65|| align=right|3,803||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31523)||1999 CZ110|| align=right|14,6|| align=right|2,639|| align=right|0,075|| align=right|5,35|| align=right|4,287||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31524)||1999 CE112|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,172|| align=right|10,48|| align=right|4,076||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31525)||1999 CO116|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,132|| align=right|6,13|| align=right|3,685||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31526)||1999 CW124|| align=right|12,8|| align=right|2,612|| align=right|0,049|| align=right|15,36|| align=right|4,220||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31527)||1999 CM126|| align=right|13,2|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|15,69|| align=right|4,302||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31528)||1999 CU126|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,243|| align=right|23,23|| align=right|3,471||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31529)||1999 CW127|| align=right|13,5|| align=right|2,695|| align=right|0,060|| align=right|22,47|| align=right|4,424||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31530)||1999 CQ128|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,130|| align=right|14,09|| align=right|4,101||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31531)||1999 CQ137|| align=right|14,6|| align=right|2,905|| align=right|0,078|| align=right|2,43|| align=right|4,951||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31532)||1999 CZ146|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,226|| align=right|1,01|| align=right|4,377||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31533)||1999 CV148|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,092|| align=right|0,86|| align=right|4,045||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31534)||1999 CE149|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|1,35|| align=right|4,175||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31535)||1999 CE150|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|4,264||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31536)||1999 CX150|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,227|| align=right|10,60|| align=right|5,474||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31537)||1999 DZ|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,140|| align=right|7,32|| align=right|3,303||MBA||18. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31538)||1999 DM1|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,263|| align=right|25,08|| align=right|3,661||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31539)||1999 DQ1|| align=right|12,1|| align=right|3,212|| align=right|0,183|| align=right|17,07|| align=right|5,756||MBA||18. února 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(31540)||1999 DK2|| align=right|12,7|| align=right|2,578|| align=right|0,076|| align=right|15,68|| align=right|4,140||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31541)||1999 DC3|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,139|| align=right|7,68|| align=right|3,414||MBA||21. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31542)||1999 DR3|| align=right|11,9|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|12,18|| align=right|5,209||MBA||20. února 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31543)||1999 DM5|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,122|| align=right|14,35|| align=right|4,318||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31544)||1999 DZ5|| align=right|13,2|| align=right|2,701|| align=right|0,076|| align=right|13,94|| align=right|4,439||MBA||17. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31545)||1999 DN6|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,198|| align=right|9,87|| align=right|4,185||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31546)||1999 DP6|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,124|| align=right|15,82|| align=right|4,234||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31547)||1999 DT6|| align=right|13,3|| align=right|2,591|| align=right|0,050|| align=right|25,72|| align=right|4,169||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31548)||1999 DV6|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,039|| align=right|16,21|| align=right|4,145||MBA||20. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31549)||1999 DY6|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|14,26|| align=right|4,070||MBA||23. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31550)||1999 DT7|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,023|| align=right|7,09|| align=right|3,783||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31551)||1999 DV7|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,148|| align=right|8,05|| align=right|3,513||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31552)||1999 EJ|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,120|| align=right|2,82|| align=right|4,620||MBA||7. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31553)||1999 EG2|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,088|| align=right|0,49|| align=right|4,220||MBA||9. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31554)||1999 EJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,586|| align=right|0,081|| align=right|14,86|| align=right|4,158||MBA||9. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31555) Wheeler||1999 EV2|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,047|| align=right|6,92|| align=right|3,426||MBA||7. března 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(31556)||1999 EP5|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,222|| align=right|4,81|| align=right|4,417||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31557)||1999 EX5|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,146|| align=right|8,90|| align=right|4,629||MBA||13. března 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31558)||1999 EE6|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,097|| align=right|6,35|| align=right|3,593||MBA||12. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31559)||1999 ED12|| align=right|15,4|| align=right|2,234|| align=right|0,090|| align=right|6,13|| align=right|3,339||MBA||15. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31560)||1999 EQ14|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,188|| align=right|9,13|| align=right|3,663||MBA||11. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31561)||1999 FT5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,040|| align=right|6,95|| align=right|3,700||MBA||21. března 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(31562)||1999 FU6|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,075|| align=right|3,22|| align=right|3,575||MBA||19. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31563)||1999 FW8|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,120|| align=right|3,45|| align=right|3,752||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31564)||1999 FF9|| align=right|13,9|| align=right|2,305|| align=right|0,125|| align=right|5,94|| align=right|3,498||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31565)||1999 FO9|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|5,07|| align=right|3,516||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31566)||1999 FF10|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|13,56|| align=right|4,205||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31567)||1999 FG10|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|4,39|| align=right|4,199||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31568)||1999 FQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,134|| align=right|1,68|| align=right|3,760||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31569)||1999 FL18|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,123|| align=right|6,41|| align=right|3,521||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31570)||1999 FG19|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|1,97|| align=right|4,122||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31571)||1999 FY20|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|3,45|| align=right|4,137||MBA||25. března 1999||Kleť||Klet
|-
|(31572)||1999 FM22|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,177|| align=right|5,42|| align=right|3,555||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31573)||1999 FS23|| align=right|14,7|| align=right|2,355|| align=right|0,052|| align=right|4,72|| align=right|3,612||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31574)||1999 FB25|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,073|| align=right|6,06|| align=right|3,643||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31575)||1999 FA26|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,071|| align=right|6,29|| align=right|3,471||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31576)||1999 FF26|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,198|| align=right|3,32|| align=right|4,166||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31577)||1999 FO27|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,003|| align=right|14,33|| align=right|4,241||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31578)||1999 FM29|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,037|| align=right|4,88|| align=right|4,632||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31579)||1999 FX29|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,115|| align=right|5,97|| align=right|5,745||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31580)||1999 FH30|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|4,48|| align=right|3,806||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31581)||1999 FL30|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|5,53|| align=right|3,432||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31582)||1999 FO30|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|4,243||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31583)||1999 FP30|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,094|| align=right|4,16|| align=right|5,575||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31584)||1999 FG31|| align=right|14,2|| align=right|2,385|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,682||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31585)||1999 FJ31|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,195|| align=right|11,98|| align=right|4,401||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31586)||1999 FA32|| align=right|13,0|| align=right|3,074|| align=right|0,195|| align=right|6,75|| align=right|5,388||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31587)||1999 FQ32|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,135|| align=right|2,98|| align=right|3,756||MBA||23. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31588)||1999 FT33|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,035|| align=right|5,36|| align=right|4,660||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31589)||1999 FX33|| align=right|13,2|| align=right|3,133|| align=right|0,109|| align=right|6,54|| align=right|5,545||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31590)||1999 FS34|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,166|| align=right|12,75|| align=right|4,192||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31591)||1999 FD35|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,145|| align=right|0,42|| align=right|5,594||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31592)||1999 FG36|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,138|| align=right|6,07|| align=right|3,374||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31593)||1999 FG39|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,063|| align=right|2,02|| align=right|3,421||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31594)||1999 FH41|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,092|| align=right|4,98|| align=right|3,901||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31595)||1999 FS45|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|2,77|| align=right|3,380||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31596)||1999 FL46|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|1,82|| align=right|3,690||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31597)||1999 FP47|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,081|| align=right|6,00|| align=right|3,797||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31598)||1999 FQ48|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,124|| align=right|6,50|| align=right|3,836||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31599)||1999 FE49|| align=right|14,1|| align=right|2,339|| align=right|0,090|| align=right|8,21|| align=right|3,577||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31600)||1999 FJ51|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,115|| align=right|4,63|| align=right|4,664||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31601)||1999 GF|| align=right|13,0|| align=right|2,595|| align=right|0,131|| align=right|14,73|| align=right|4,179||MBA||3. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31602)||1999 GG|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|0,38|| align=right|5,465||MBA||3. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31603)||1999 GQ3|| align=right|13,5|| align=right|2,614|| align=right|0,144|| align=right|7,41|| align=right|4,225||MBA||10. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(31604)||1999 GH4|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,070|| align=right|5,95|| align=right|3,644||MBA||13. dubna 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(31605) Braschi||1999 GM4|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,116|| align=right|7,05|| align=right|4,406||MBA||10. dubna 1999||Montelupo||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(31606)||1999 GX4|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|4,091||MBA||13. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31607)||1999 GQ5|| align=right|13,7|| align=right|2,682|| align=right|0,049|| align=right|3,27|| align=right|4,392||MBA||15. dubna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31608)||1999 GR5|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,054|| align=right|8,84|| align=right|5,127||MBA||12. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31609)||1999 GT5|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,133|| align=right|0,50|| align=right|5,705||MBA||15. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(31610)||1999 GC6|| align=right|12,7|| align=right|2,539|| align=right|0,083|| align=right|15,97|| align=right|4,044||MBA||14. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31611)||1999 GF6|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,115|| align=right|6,50|| align=right|3,799||MBA||13. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31612)||1999 GG6|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,085|| align=right|9,17|| align=right|4,671||MBA||13. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31613)||1999 GO8|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,031|| align=right|3,85|| align=right|4,038||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31614)||1999 GV10|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,152|| align=right|1,80|| align=right|5,795||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31615)||1999 GF16|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,079|| align=right|2,97|| align=right|5,635||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31616)||1999 GM17|| align=right|12,3|| align=right|3,070|| align=right|0,046|| align=right|10,76|| align=right|5,378||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31617)||1999 GP17|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,130|| align=right|9,28|| align=right|3,482||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31618)||1999 GE18|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,062|| align=right|7,16|| align=right|3,385||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31619)||1999 GU18|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,134|| align=right|5,85|| align=right|3,388||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31620)||1999 GB19|| align=right|13,9|| align=right|2,341|| align=right|0,095|| align=right|12,88|| align=right|3,580||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31621)||1999 GH19|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,191|| align=right|11,44|| align=right|5,339||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31622)||1999 GL19|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,045|| align=right|6,36|| align=right|3,623||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31623)||1999 GK20|| align=right|13,3|| align=right|2,655|| align=right|0,119|| align=right|4,70|| align=right|4,324||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31624)||1999 GP20|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,127|| align=right|12,69|| align=right|4,190||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31625)||1999 GR20|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,104|| align=right|10,84|| align=right|4,093||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31626)||1999 GV20|| align=right|12,4|| align=right|3,089|| align=right|0,064|| align=right|11,72|| align=right|5,427||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31627)||1999 GW20|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,048|| align=right|7,39|| align=right|3,690||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31628)||1999 GG23|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,099|| align=right|5,09|| align=right|4,033||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31629)||1999 GK23|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,204|| align=right|2,67|| align=right|3,610||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31630)||1999 GN23|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,176|| align=right|3,70|| align=right|4,399||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31631)||1999 GL28|| align=right|14,4|| align=right|2,480|| align=right|0,162|| align=right|6,71|| align=right|3,905||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31632)||1999 GM28|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,029|| align=right|3,77|| align=right|4,468||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31633)||1999 GH30|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,148|| align=right|1,68|| align=right|5,613||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31634)||1999 GG31|| align=right|14,0|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|1,79|| align=right|5,203||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31635)||1999 GW31|| align=right|14,1|| align=right|2,906|| align=right|0,017|| align=right|3,67|| align=right|4,954||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31636)||1999 GB32|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,140|| align=right|5,10|| align=right|5,134||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31637)||1999 GF32|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,095|| align=right|1,91|| align=right|4,039||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31638)||1999 GL32|| align=right|13,4|| align=right|2,664|| align=right|0,211|| align=right|16,62|| align=right|4,348||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31639)||1999 GC34|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,106|| align=right|4,00|| align=right|3,549||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31640)||1999 GH34|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,174|| align=right|4,47|| align=right|4,106||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31641)||1999 GW34|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,128|| align=right|1,22|| align=right|3,807||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31642)||1999 GX36|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,143|| align=right|1,40|| align=right|4,387||MBA||14. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31643)||1999 GE41|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,095|| align=right|4,99|| align=right|3,391||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31644)||1999 GY41|| align=right|13,8|| align=right|2,260|| align=right|0,115|| align=right|7,17|| align=right|3,398||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31645)||1999 GJ42|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,187|| align=right|9,00|| align=right|4,549||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31646)||1999 GQ44|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,071|| align=right|11,97|| align=right|5,198||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31647)||1999 GY51|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,145|| align=right|7,49|| align=right|3,738||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31648)||1999 GL53|| align=right|13,9|| align=right|2,557|| align=right|0,108|| align=right|13,03|| align=right|4,088||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31649)||1999 GL55|| align=right|13,5|| align=right|2,927|| align=right|0,031|| align=right|1,18|| align=right|5,006||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31650) Frýdek-Místek||1999 HW|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,188|| align=right|14,00|| align=right|4,543||MBA||18. dubna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(31651)||1999 HH2|| align=right|14,3|| align=right|2,347|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|3,595||MBA||19. dubna 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31652)||1999 HS2|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,147|| align=right|2,22|| align=right|3,813||MBA||21. dubna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31653)||1999 HH4|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,146|| align=right|1,04|| align=right|5,560||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31654)||1999 HJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,624||MBA||17. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31655)||1999 HG7|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,046|| align=right|7,52|| align=right|4,094||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31656)||1999 HL8|| align=right|12,5|| align=right|3,062|| align=right|0,044|| align=right|9,45|| align=right|5,357||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31657)||1999 HN8|| align=right|13,5|| align=right|2,324|| align=right|0,083|| align=right|6,88|| align=right|3,541||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31658)||1999 HU8|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,090|| align=right|9,42|| align=right|5,119||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31659)||1999 HT10|| align=right|13,3|| align=right|3,201|| align=right|0,116|| align=right|5,98|| align=right|5,726||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31660)||1999 HY10|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|3,13|| align=right|3,580||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31661)||1999 HJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,107|| align=right|4,75|| align=right|3,780||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31662)||1999 HP11|| align=right|19,5|| align=right|1,597|| align=right|0,548|| align=right|18,80|| align=right|2,019||APL||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31663)||1999 JG2|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,078|| align=right|7,88|| align=right|3,615||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(31664) Randiiwessen||1999 JR2|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,055|| align=right|13,67|| align=right|4,157||MBA||8. května 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(31665) Veblen||1999 JZ2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,096|| align=right|2,32|| align=right|5,314||MBA||10. května 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31666)||1999 JK3|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,158|| align=right|14,37|| align=right|4,206||MBA||8. května 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31667)||1999 JL3|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,229|| align=right|22,82|| align=right|3,534||MBA||8. května 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31668)||1999 JX3|| align=right|12,9|| align=right|3,015|| align=right|0,123|| align=right|11,15|| align=right|5,234||MBA||6. května 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31669)||1999 JT6|| align=right|16,0|| align=right|2,135|| align=right|0,579|| align=right|9,57|| align=right|3,120||APL PHA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31670)||1999 JL7|| align=right|14,1|| align=right|3,031|| align=right|0,008|| align=right|10,67|| align=right|5,276||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(31671) Masatoshi||1999 JY7|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,188|| align=right|2,08|| align=right|5,221||MBA||13. května 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(31672)||1999 JB8|| align=right|13,5|| align=right|2,329|| align=right|0,147|| align=right|22,96|| align=right|3,554||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31673)||1999 JZ8|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|9,65|| align=right|3,719||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(31674)||1999 JD9|| align=right|13,5|| align=right|2,847|| align=right|0,073|| align=right|14,31|| align=right|4,803||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(31675)||1999 JO10|| align=right|14,1|| align=right|2,877|| align=right|0,020|| align=right|13,15|| align=right|4,880||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(31676)||1999 JN16|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,091|| align=right|3,27|| align=right|4,680||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31677)||1999 JQ18|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|6,16|| align=right|3,594||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31678)||1999 JX18|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,070|| align=right|5,96|| align=right|3,528||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31679)||1999 JJ19|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,081|| align=right|5,14|| align=right|4,060||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31680)||1999 JK19|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,104|| align=right|8,40|| align=right|4,163||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31681)||1999 JH21|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,121|| align=right|10,61|| align=right|4,583||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31682)||1999 JU21|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,062|| align=right|4,99|| align=right|3,767||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31683)||1999 JJ22|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,042|| align=right|4,86|| align=right|4,380||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31684)||1999 JS22|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,076|| align=right|3,86|| align=right|4,586||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31685)||1999 JB25|| align=right|12,8|| align=right|2,654|| align=right|0,159|| align=right|13,47|| align=right|4,322||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31686)||1999 JL26|| align=right|14,0|| align=right|2,756|| align=right|0,111|| align=right|3,84|| align=right|4,575||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31687)||1999 JP26|| align=right|14,0|| align=right|2,943|| align=right|0,014|| align=right|2,36|| align=right|5,048||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31688)||1999 JT27|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,043|| align=right|2,12|| align=right|4,540||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31689)||1999 JW27|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,133|| align=right|2,08|| align=right|5,473||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31690)||1999 JK28|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,138|| align=right|0,13|| align=right|5,722||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31691)||1999 JO30|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|9,25|| align=right|5,129||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31692)||1999 JQ31|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,037|| align=right|6,63|| align=right|3,768||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31693)||1999 JC32|| align=right|13,9|| align=right|2,690|| align=right|0,125|| align=right|14,23|| align=right|4,411||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31694)||1999 JO32|| align=right|12,9|| align=right|3,251|| align=right|0,069|| align=right|10,72|| align=right|5,862||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31695)||1999 JQ32|| align=right|13,1|| align=right|2,719|| align=right|0,148|| align=right|14,38|| align=right|4,484||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31696)||1999 JF33|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,065|| align=right|3,06|| align=right|4,527||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31697)||1999 JG33|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,067|| align=right|4,49|| align=right|4,663||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31698)||1999 JL33|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,033|| align=right|1,07|| align=right|5,044||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31699)||1999 JA36|| align=right|13,6|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|4,88|| align=right|5,562||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31700)||1999 JB40|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|2,42|| align=right|5,713||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31701)||1999 JC40|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,018|| align=right|2,65|| align=right|4,505||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31702)||1999 JD41|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,024|| align=right|11,35|| align=right|4,131||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31703)||1999 JZ43|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,144|| align=right|9,05|| align=right|5,345||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31704)||1999 JZ44|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,164|| align=right|16,44|| align=right|5,520||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31705)||1999 JM45|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,142|| align=right|11,82|| align=right|5,661||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31706)||1999 JX45|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,132|| align=right|4,72|| align=right|5,224||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31707)||1999 JH49|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,108|| align=right|6,18|| align=right|5,654||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31708)||1999 JL49|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,218|| align=right|5,99|| align=right|4,390||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31709)||1999 JD51|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,086|| align=right|11,73|| align=right|4,838||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31710)||1999 JC52|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,164|| align=right|5,67|| align=right|5,657||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31711)||1999 JY52|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,085|| align=right|9,28|| align=right|4,669||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31712)||1999 JZ52|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,109|| align=right|6,47|| align=right|5,734||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31713)||1999 JF54|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,179|| align=right|2,18|| align=right|5,705||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31714)||1999 JP54|| align=right|13,0|| align=right|2,547|| align=right|0,091|| align=right|8,38|| align=right|4,064||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31715)||1999 JX56|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,069|| align=right|11,94|| align=right|5,688||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31716)||1999 JJ57|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,153|| align=right|3,46|| align=right|5,289||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31717)||1999 JA58|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,040|| align=right|10,60|| align=right|5,354||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31718)||1999 JO58|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,132|| align=right|12,72|| align=right|4,267||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31719)||1999 JU58|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,143|| align=right|2,44|| align=right|4,372||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31720)||1999 JW59|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,137|| align=right|10,53|| align=right|5,428||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31721)||1999 JB60|| align=right|14,0|| align=right|2,860|| align=right|0,217|| align=right|14,27|| align=right|4,835||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31722)||1999 JG61|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,087|| align=right|9,91|| align=right|5,735||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31723)||1999 JT61|| align=right|12,9|| align=right|2,672|| align=right|0,293|| align=right|16,11|| align=right|4,366||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31724)||1999 JJ64|| align=right|12,4|| align=right|3,045|| align=right|0,167|| align=right|8,37|| align=right|5,312||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31725)||1999 JS66|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,057|| align=right|3,31|| align=right|4,379||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31726)||1999 JA67|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,126|| align=right|6,33|| align=right|5,628||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31727)||1999 JU67|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,045|| align=right|3,85|| align=right|4,176||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31728)||1999 JZ68|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,093|| align=right|5,08|| align=right|4,498||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31729)||1999 JO69|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,111|| align=right|8,41|| align=right|4,683||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31730)||1999 JV70|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|12,64|| align=right|5,180||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31731)||1999 JX70|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,082|| align=right|7,24|| align=right|4,101||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31732)||1999 JB71|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|15,73|| align=right|4,119||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31733)||1999 JP71|| align=right|12,5|| align=right|3,188|| align=right|0,119|| align=right|8,08|| align=right|5,691||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31734)||1999 JT71|| align=right|13,4|| align=right|3,057|| align=right|0,070|| align=right|9,51|| align=right|5,343||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31735)||1999 JJ72|| align=right|12,3|| align=right|3,001|| align=right|0,020|| align=right|13,23|| align=right|5,198||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31736)||1999 JR73|| align=right|13,9|| align=right|3,000|| align=right|0,111|| align=right|10,24|| align=right|5,196||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31737)||1999 JT75|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,078|| align=right|6,01|| align=right|3,662||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31738)||1999 JC77|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,103|| align=right|16,57|| align=right|5,594||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31739)||1999 JE77|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|10,44|| align=right|5,181||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31740)||1999 JW77|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,066|| align=right|10,36|| align=right|5,374||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31741)||1999 JG78|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|14,52|| align=right|4,149||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31742)||1999 JA79|| align=right|13,9|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|14,97|| align=right|4,302||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31743)||1999 JK79|| align=right|12,2|| align=right|3,163|| align=right|0,083|| align=right|10,45|| align=right|5,624||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31744)||1999 JN79|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,089|| align=right|8,59|| align=right|4,581||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31745)||1999 JN82|| align=right|13,4|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,62|| align=right|5,389||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31746)||1999 JP82|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|12,08|| align=right|5,179||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31747)||1999 JD83|| align=right|13,5|| align=right|3,084|| align=right|0,175|| align=right|9,16|| align=right|5,415||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31748)||1999 JG83|| align=right|13,1|| align=right|3,174|| align=right|0,127|| align=right|12,39|| align=right|5,654||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31749)||1999 JV83|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,193|| align=right|15,37|| align=right|5,584||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31750)||1999 JQ84|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,260|| align=right|15,67|| align=right|4,407||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31751)||1999 JF85|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,163|| align=right|17,55|| align=right|5,635||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31752)||1999 JN91|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,105|| align=right|14,08|| align=right|4,127||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31753)||1999 JL94|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,063|| align=right|17,41|| align=right|5,675||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31754)||1999 JT95|| align=right|13,9|| align=right|3,023|| align=right|0,069|| align=right|10,23|| align=right|5,256||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31755)||1999 JA96|| align=right|13,7|| align=right|2,940|| align=right|0,072|| align=right|12,95|| align=right|5,039||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31756)||1999 JL98|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,218|| align=right|19,67|| align=right|5,595||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31757)||1999 JO98|| align=right|13,8|| align=right|3,033|| align=right|0,047|| align=right|15,99|| align=right|5,280||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31758)||1999 JQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,212|| align=right|14,08|| align=right|4,300||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31759)||1999 JT99|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,095|| align=right|15,63|| align=right|4,351||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31760)||1999 JG101|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|13,51|| align=right|4,088||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31761)||1999 JO103|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,239|| align=right|8,55|| align=right|4,681||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31762)||1999 JB104|| align=right|12,1|| align=right|3,097|| align=right|0,083|| align=right|18,36|| align=right|5,451||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31763)||1999 JW107|| align=right|13,7|| align=right|2,917|| align=right|0,104|| align=right|2,18|| align=right|4,982||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31764)||1999 JB108|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,117|| align=right|6,12|| align=right|5,575||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31765)||1999 JG114|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,171|| align=right|11,05|| align=right|4,378||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31766)||1999 JD116|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,079|| align=right|10,45|| align=right|5,319||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31767)||1999 JN116|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,174|| align=right|5,92|| align=right|4,043||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31768)||1999 JA117|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,213|| align=right|3,70|| align=right|4,156||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31769)||1999 JL117|| align=right|13,5|| align=right|2,981|| align=right|0,126|| align=right|11,66|| align=right|5,145||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31770)||1999 JK118|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,041|| align=right|3,21|| align=right|4,820||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31771)||1999 JX119|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,069|| align=right|9,34|| align=right|5,664||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31772)||1999 JW120|| align=right|14,4|| align=right|2,846|| align=right|0,074|| align=right|8,69|| align=right|4,799||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31773)||1999 JL121|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|10,00|| align=right|5,343||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31774)||1999 JW121|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|2,60|| align=right|5,303||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31775)||1999 JN122|| align=right|13,6|| align=right|2,329|| align=right|0,173|| align=right|7,63|| align=right|3,553||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31776)||1999 JE124|| align=right|12,8|| align=right|2,549|| align=right|0,106|| align=right|16,55|| align=right|4,070||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31777)||1999 JO125|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|4,945||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31778)||1999 JT125|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,089|| align=right|7,38|| align=right|3,631||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31779)||1999 JO129|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,181|| align=right|11,90|| align=right|4,177||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31780)||1999 JB136|| align=right|13,4|| align=right|2,977|| align=right|0,043|| align=right|10,57|| align=right|5,135||MBA||15. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31781)||1999 KZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,021|| align=right|3,01|| align=right|4,665||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31782)||1999 KM6|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,277|| align=right|16,87|| align=right|4,678||MBA||21. května 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31783)||1999 KV9|| align=right|13,6|| align=right|3,081|| align=right|0,076|| align=right|8,59|| align=right|5,406||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31784)||1999 KB11|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|3,742||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31785)||1999 KK13|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,069|| align=right|4,11|| align=right|4,582||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31786)||1999 KO13|| align=right|13,3|| align=right|2,663|| align=right|0,076|| align=right|10,90|| align=right|4,346||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31787)||1999 KH14|| align=right|14,2|| align=right|2,775|| align=right|0,113|| align=right|7,08|| align=right|4,622||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31788)||1999 KQ14|| align=right|12,5|| align=right|3,175|| align=right|0,101|| align=right|17,79|| align=right|5,657||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31789)||1999 KA15|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,164|| align=right|9,46|| align=right|5,561||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31790)||1999 LA1|| align=right|12,4|| align=right|2,597|| align=right|0,099|| align=right|13,89|| align=right|4,185||MBA||7. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31791)||1999 LT3|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,043|| align=right|27,65|| align=right|5,591||MBA||7. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31792)||1999 LY4|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,144|| align=right|17,50|| align=right|5,488||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31793)||1999 LB6|| align=right|14,3|| align=right|1,863|| align=right|0,061|| align=right|23,49|| align=right|2,543||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31794)||1999 LL9|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,177|| align=right|8,98|| align=right|4,601||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31795)||1999 LM14|| align=right|13,9|| align=right|2,440|| align=right|0,099|| align=right|6,87|| align=right|3,810||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31796)||1999 LS15|| align=right|12,7|| align=right|3,215|| align=right|0,073|| align=right|22,47|| align=right|5,763||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31797)||1999 LN16|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,101|| align=right|9,10|| align=right|4,596||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31798)||1999 LY16|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,016|| align=right|4,98|| align=right|4,671||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31799)||1999 LN23|| align=right|13,2|| align=right|2,577|| align=right|0,117|| align=right|11,96|| align=right|4,136||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31800)||1999 LT25|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,209|| align=right|14,05|| align=right|5,487||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31801)||1999 LY26|| align=right|12,5|| align=right|3,230|| align=right|0,107|| align=right|24,90|| align=right|5,805||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31802)||1999 LP30|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,052|| align=right|3,68|| align=right|4,592||MBA||12. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31803)||1999 LN32|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|14,76|| align=right|4,391||MBA||6. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(31804)||1999 MG|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,116|| align=right|14,13|| align=right|4,404||MBA||18. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31805)||1999 NN5|| align=right|12,0|| align=right|3,184|| align=right|0,019|| align=right|20,45|| align=right|5,680||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31806)||1999 NE11|| align=right|11,0|| align=right|5,193|| align=right|0,095|| align=right|34,10|| align=right|11,84||JUT||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31807)||1999 NP17|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,150|| align=right|7,83|| align=right|4,198||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31808)||1999 NR34|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,123|| align=right|9,21|| align=right|4,536||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31809)||1999 NS36|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,107|| align=right|15,72|| align=right|5,633||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31810)||1999 NR38|| align=right|12,9|| align=right|2,877|| align=right|0,104|| align=right|8,11|| align=right|4,878||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31811)||1999 NA41|| align=right|12,7|| align=right|3,118|| align=right|0,037|| align=right|9,62|| align=right|5,504||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31812)||1999 NL47|| align=right|13,5|| align=right|2,782|| align=right|0,115|| align=right|8,78|| align=right|4,639||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31813)||1999 RF41|| align=right|15,4|| align=right|1,933|| align=right|0,131|| align=right|23,02|| align=right|2,688||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31814)||1999 RW70|| align=right|12,1|| align=right|5,293|| align=right|0,068|| align=right|4,46|| align=right|12,18||JUT||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31815)||1999 RY111|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,127|| align=right|12,54|| align=right|4,284||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31816)||1999 RZ117|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,070|| align=right|9,81|| align=right|5,172||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31817)||1999 RK134|| align=right|11,6|| align=right|3,968|| align=right|0,148|| align=right|6,28|| align=right|7,902||HLD||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31818)||1999 RM135|| align=right|11,9|| align=right|3,219|| align=right|0,067|| align=right|22,68|| align=right|5,775||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31819)||1999 RS150|| align=right|11,0|| align=right|5,135|| align=right|0,002|| align=right|14,42|| align=right|11,64||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31820)||1999 RT186|| align=right|11,8|| align=right|5,233|| align=right|0,075|| align=right|2,38|| align=right|11,97||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31821)||1999 RK225|| align=right|11,7|| align=right|5,237|| align=right|0,060|| align=right|10,76|| align=right|11,99||JUT||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31822)||1999 SY4|| align=right|11,9|| align=right|3,415|| align=right|0,042|| align=right|6,37|| align=right|6,309||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31823) Viète||1999 TN3|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,359|| align=right|24,27|| align=right|4,550||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31824) Elatus||1999 UG5|| align=right|10,1|| align=right|11,79|| align=right|0,384|| align=right|5,26|| align=right|40,45||CNT||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(31825)||1999 UL13|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,194|| align=right|1,52|| align=right|3,635||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(31826)||1999 VM2|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,091|| align=right|23,69|| align=right|4,143||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31827)||1999 VJ13|| align=right|14,7|| align=right|1,880|| align=right|0,106|| align=right|25,23|| align=right|2,578||MBA||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31828)||1999 VU199|| align=right|12,3|| align=right|3,089|| align=right|0,238|| align=right|15,51|| align=right|5,429||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31829)||1999 XT12|| align=right|12,9|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|10,52|| align=right|5,175||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31830)||1999 XT59|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,092|| align=right|11,61|| align=right|5,313||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31831)||1999 YL|| align=right|14,7|| align=right|1,938|| align=right|0,069|| align=right|22,40|| align=right|2,697||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(31832)||2000 AP59|| align=right|14,4|| align=right|2,184|| align=right|0,264|| align=right|6,59|| align=right|3,227||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31833)||2000 AW123|| align=right|13,7|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|13,48|| align=right|4,062||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31834)||2000 AL142|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,153|| align=right|8,70|| align=right|4,117||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31835)||2000 BK16|| align=right|11,2|| align=right|5,117|| align=right|0,052|| align=right|15,14|| align=right|11,58||JUT||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31836)||2000 BU34|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,151|| align=right|5,47|| align=right|3,344||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(31837)||2000 CB35|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,181|| align=right|14,12|| align=right|4,214||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31838)||2000 CV48|| align=right|14,1|| align=right|2,398|| align=right|0,120|| align=right|5,82|| align=right|3,712||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31839)||2000 CW50|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,124|| align=right|1,64|| align=right|3,686||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31840)||2000 CG51|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,148|| align=right|4,25|| align=right|3,281||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31841)||2000 CQ70|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,139|| align=right|6,41|| align=right|3,502||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31842)||2000 CF77|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|3,833||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31843)||2000 CQ80|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,292|| align=right|20,34|| align=right|3,274||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31844)||2000 DQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,181|| align=right|5,10|| align=right|3,370||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(31845)||2000 DK17|| align=right|16,1|| align=right|2,122|| align=right|0,265|| align=right|2,73|| align=right|3,091||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31846)||2000 DQ47|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,178|| align=right|3,23|| align=right|3,588||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31847)||2000 DQ96|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,207|| align=right|0,44|| align=right|5,625||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31848)||2000 EM21|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,169|| align=right|13,41|| align=right|3,724||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(31849)||2000 EZ21|| align=right|15,4|| align=right|1,957|| align=right|0,083|| align=right|21,27|| align=right|2,737||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31850)||2000 EB22|| align=right|14,5|| align=right|1,929|| align=right|0,082|| align=right|21,13|| align=right|2,679||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31851)||2000 EK40|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,166|| align=right|3,01|| align=right|3,185||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31852)||2000 EO43|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,224|| align=right|5,95|| align=right|4,102||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31853)||2000 EW47|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,116|| align=right|6,89|| align=right|3,608||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31854)||2000 EB48|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,105|| align=right|2,02|| align=right|3,345||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31855)||2000 EA50|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,178|| align=right|13,18|| align=right|4,376||MBA||6. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31856)||2000 EP54|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,287|| align=right|6,16|| align=right|4,052||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31857)||2000 EG58|| align=right|15,3|| align=right|2,181|| align=right|0,188|| align=right|2,94|| align=right|3,220||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31858)||2000 EL59|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|6,71|| align=right|3,484||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31859)||2000 EB66|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,170|| align=right|2,33|| align=right|3,697||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31860)||2000 ES68|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,247|| align=right|3,21|| align=right|3,487||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31861)||2000 EX68|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,721||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31862)||2000 EY70|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,138|| align=right|8,65|| align=right|3,665||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(31863)||2000 EE84|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,184|| align=right|4,86|| align=right|3,420||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31864)||2000 EC86|| align=right|12,2|| align=right|3,115|| align=right|0,097|| align=right|15,64|| align=right|5,498||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31865)||2000 ED86|| align=right|13,2|| align=right|2,621|| align=right|0,166|| align=right|9,62|| align=right|4,243||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31866)||2000 EA94|| align=right|15,8|| align=right|2,178|| align=right|0,205|| align=right|6,99|| align=right|3,213||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31867)||2000 EG94|| align=right|13,6|| align=right|2,555|| align=right|0,309|| align=right|12,87|| align=right|4,083||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31868)||2000 EO97|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,258|| align=right|6,55|| align=right|3,509||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31869)||2000 EF101|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,269|| align=right|7,01|| align=right|3,422||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31870)||2000 EG101|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,187|| align=right|9,78|| align=right|4,138||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31871)||2000 EA105|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,242|| align=right|10,46|| align=right|4,094||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31872)||2000 EL106|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|3,10|| align=right|3,569||MBA||13. března 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; G. Szabo
|-
|(31873)||2000 EA130|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|3,23|| align=right|3,710||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31874)||2000 EF135|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,092|| align=right|4,33|| align=right|3,561||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31875)||2000 EG136|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,109|| align=right|2,98|| align=right|3,287||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31876)||2000 EA142|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,260|| align=right|13,74|| align=right|4,142||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(31877)||2000 EX144|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,165|| align=right|2,30|| align=right|3,608||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(31878)||2000 FR7|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,144|| align=right|12,89|| align=right|3,810||MBA||29. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(31879)||2000 FL12|| align=right|12,5|| align=right|2,938|| align=right|0,219|| align=right|14,50|| align=right|5,036||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31880)||2000 FW12|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,206|| align=right|3,80|| align=right|3,423||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31881)||2000 FL15|| align=right|16,3|| align=right|1,784|| align=right|0,114|| align=right|21,08|| align=right|2,383||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31882)||2000 FD20|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,203|| align=right|9,65|| align=right|3,616||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31883)||2000 FD22|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,095|| align=right|7,08|| align=right|3,765||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31884)||2000 FK27|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,080|| align=right|2,37|| align=right|4,517||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31885)||2000 FJ32|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,798||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31886)||2000 FN32|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,149|| align=right|3,61|| align=right|3,553||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31887)||2000 FM33|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,146|| align=right|13,10|| align=right|4,384||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31888)||2000 FM35|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|3,610||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31889)||2000 FW35|| align=right|13,1|| align=right|2,390|| align=right|0,272|| align=right|13,79|| align=right|3,694||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31890)||2000 FG37|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,218|| align=right|3,49|| align=right|3,556||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31891)||2000 FR42|| align=right|13,2|| align=right|2,518|| align=right|0,050|| align=right|7,20|| align=right|3,996||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31892)||2000 FC43|| align=right|15,2|| align=right|2,185|| align=right|0,105|| align=right|2,92|| align=right|3,230||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31893)||2000 FB44|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,185|| align=right|8,22|| align=right|3,346||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31894)||2000 FD44|| align=right|14,2|| align=right|2,356|| align=right|0,217|| align=right|5,98|| align=right|3,616||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31895)||2000 FX44|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,294|| align=right|5,38|| align=right|3,244||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31896)||2000 FZ48|| align=right|14,8|| align=right|2,469|| align=right|0,117|| align=right|5,67|| align=right|3,878||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31897)||2000 FT49|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,106|| align=right|6,28|| align=right|3,805||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31898)||2000 GC1|| align=right|14,9|| align=right|1,903|| align=right|0,083|| align=right|23,87|| align=right|2,625||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31899)||2000 GG7|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,168|| align=right|3,49|| align=right|3,445||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31900)||2000 GX15|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,221|| align=right|1,77|| align=right|3,682||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31901)||2000 GU18|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,132|| align=right|7,35|| align=right|3,481||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31902)||2000 GN19|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,176|| align=right|2,84|| align=right|3,317||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31903)||2000 GK26|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,183|| align=right|3,88|| align=right|4,444||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31904)||2000 GX34|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,099|| align=right|6,64|| align=right|3,665||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31905)||2000 GM40|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,105|| align=right|6,00|| align=right|3,843||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31906)||2000 GF44|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,265|| align=right|5,78|| align=right|3,582||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31907)||2000 GR44|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,123|| align=right|1,88|| align=right|3,357||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31908)||2000 GP46|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,201|| align=right|6,48|| align=right|3,418||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31909)||2000 GP52|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,164|| align=right|2,15|| align=right|3,825||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31910)||2000 GJ53|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,098|| align=right|9,88|| align=right|3,437||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31911)||2000 GE54|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,200|| align=right|1,82|| align=right|3,790||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31912)||2000 GM54|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,170|| align=right|2,70|| align=right|4,080||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31913)||2000 GM56|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,304|| align=right|10,81|| align=right|3,565||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31914)||2000 GL65|| align=right|15,5|| align=right|2,152|| align=right|0,166|| align=right|2,81|| align=right|3,155||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31915)||2000 GA66|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,324|| align=right|12,13|| align=right|4,139||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31916)||2000 GC67|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|3,446||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31917)||2000 GH67|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,157|| align=right|0,49|| align=right|3,728||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31918)||2000 GW67|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|2,83|| align=right|3,806||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31919)||2000 GC69|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,160|| align=right|1,82|| align=right|3,300||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31920)||2000 GX69|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,075|| align=right|7,13|| align=right|3,409||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31921)||2000 GD71|| align=right|13,9|| align=right|2,447|| align=right|0,202|| align=right|5,09|| align=right|3,828||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31922)||2000 GD72|| align=right|15,0|| align=right|2,256|| align=right|0,139|| align=right|4,67|| align=right|3,387||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31923)||2000 GN73|| align=right|13,8|| align=right|2,945|| align=right|0,050|| align=right|3,74|| align=right|5,052||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31924)||2000 GD74|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,206|| align=right|2,06|| align=right|3,742||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31925)||2000 GW75|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,087|| align=right|6,39|| align=right|3,650||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31926)||2000 GW76|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,099|| align=right|4,37|| align=right|4,504||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31927)||2000 GT78|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,031|| align=right|3,27|| align=right|3,203||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31928)||2000 GU78|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,084|| align=right|1,33|| align=right|3,353||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31929)||2000 GF79|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,277|| align=right|4,11|| align=right|3,524||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31930)||2000 GJ81|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,153|| align=right|12,43|| align=right|4,174||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31931) Sipiera||2000 GW82|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,252|| align=right|1,16|| align=right|4,078||MBA||10. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31932)||2000 GK85|| align=right|13,0|| align=right|3,110|| align=right|0,032|| align=right|22,12|| align=right|5,484||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31933)||2000 GY85|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|6,32|| align=right|3,485||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31934)||2000 GE88|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|3,607||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31935)||2000 GY88|| align=right|14,9|| align=right|2,236|| align=right|0,158|| align=right|5,92|| align=right|3,343||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31936)||2000 GP95|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,167|| align=right|2,52|| align=right|4,220||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31937)||2000 GZ98|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,143|| align=right|4,56|| align=right|3,331||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31938)||2000 GL99|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,164|| align=right|3,64|| align=right|3,410||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31939)||2000 GC101|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,195|| align=right|4,24|| align=right|3,516||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31940)||2000 GQ104|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,154|| align=right|4,55|| align=right|3,384||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31941)||2000 GQ105|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,148|| align=right|12,68|| align=right|3,557||MBA||13. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31942)||2000 GA106|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,162|| align=right|3,62|| align=right|3,435||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31943)||2000 GJ106|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,176|| align=right|5,01|| align=right|3,543||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31944)||2000 GP107|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,136|| align=right|5,67|| align=right|3,562||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31945)||2000 GQ108|| align=right|13,9|| align=right|2,191|| align=right|0,053|| align=right|5,51|| align=right|3,243||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31946)||2000 GM109|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,107|| align=right|8,27|| align=right|3,266||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31947)||2000 GO109|| align=right|13,9|| align=right|2,565|| align=right|0,331|| align=right|7,21|| align=right|4,108||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31948)||2000 GH110|| align=right|15,8|| align=right|2,176|| align=right|0,111|| align=right|2,25|| align=right|3,210||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31949)||2000 GR120|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,294|| align=right|6,43|| align=right|4,012||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31950)||2000 GC122|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,154|| align=right|7,62|| align=right|4,064||MBA||6. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31951)||2000 GL123|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,195|| align=right|4,94|| align=right|3,468||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31952)||2000 GS123|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,171|| align=right|5,99|| align=right|3,335||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31953)||2000 GZ125|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,061|| align=right|4,68|| align=right|3,413||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31954)||2000 GJ126|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,419||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31955)||2000 GU126|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|6,57|| align=right|3,762||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31956) Wald||2000 GA133|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,033|| align=right|2,26|| align=right|4,521||MBA||13. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31957)||2000 GP133|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,133|| align=right|5,65|| align=right|3,403||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31958)||2000 GN135|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,246|| align=right|7,79|| align=right|4,113||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31959)||2000 GD136|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,143|| align=right|7,02|| align=right|4,263||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31960)||2000 GC142|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,271|| align=right|11,27|| align=right|3,790||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31961)||2000 GJ142|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,231|| align=right|10,66|| align=right|3,440||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31962)||2000 GE153|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,149|| align=right|6,81|| align=right|4,162||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31963)||2000 GE154|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|5,67|| align=right|3,711||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31964)||2000 GG161|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,227|| align=right|1,55|| align=right|3,581||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31965)||2000 GQ161|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|7,06|| align=right|3,606||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31966)||2000 HR1|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,122|| align=right|5,98|| align=right|3,660||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31967)||2000 HW4|| align=right|12,5|| align=right|3,043|| align=right|0,202|| align=right|24,12|| align=right|5,308||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31968)||2000 HH5|| align=right|15,5|| align=right|1,943|| align=right|0,041|| align=right|22,22|| align=right|2,707||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31969)||2000 HL7|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,099|| align=right|2,42|| align=right|4,084||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31970)||2000 HD9|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,213|| align=right|13,27|| align=right|4,111||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31971)||2000 HP9|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,170|| align=right|3,39|| align=right|3,712||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31972)||2000 HX9|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,052|| align=right|5,77|| align=right|3,489||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31973)||2000 HO10|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|7,07|| align=right|3,864||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31974)||2000 HG12|| align=right|16,1|| align=right|2,182|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|3,222||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31975)||2000 HA13|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,136|| align=right|5,95|| align=right|3,485||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31976)||2000 HH13|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,088|| align=right|1,68|| align=right|4,668||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31977)||2000 HZ13|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,071|| align=right|3,30|| align=right|3,389||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31978)||2000 HA14|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,180|| align=right|2,03|| align=right|3,645||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31979)||2000 HH14|| align=right|13,4|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|13,70|| align=right|4,361||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31980)||2000 HJ14|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,996||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31981)||2000 HH15|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,201|| align=right|3,13|| align=right|3,688||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31982) Johnwallis||2000 HS20|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,159|| align=right|2,25|| align=right|5,712||MBA||30. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31983)||2000 HS21|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,171|| align=right|11,70|| align=right|4,064||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31984)||2000 HR23|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|2,99|| align=right|3,762||MBA||25. dubna 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(31985)||2000 HV23|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|3,41|| align=right|3,724||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31986)||2000 HZ27|| align=right|15,9|| align=right|1,969|| align=right|0,073|| align=right|21,34|| align=right|2,762||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31987)||2000 HN28|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,210|| align=right|1,46|| align=right|3,769||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31988)||2000 HT29|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,160|| align=right|2,24|| align=right|3,359||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31989)||2000 HX33|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,079|| align=right|3,08|| align=right|3,305||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31990)||2000 HX34|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,061|| align=right|6,98|| align=right|3,277||MBA||26. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31991)||2000 HK35|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,125|| align=right|7,12|| align=right|3,637||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31992)||2000 HX35|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,209|| align=right|6,48|| align=right|3,575||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31993)||2000 HL37|| align=right|13,9|| align=right|2,693|| align=right|0,179|| align=right|14,17|| align=right|4,419||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31994)||2000 HR40|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,153|| align=right|4,99|| align=right|3,261||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31995)||2000 HX40|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,210|| align=right|7,87|| align=right|3,305||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31996)||2000 HO42|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,536||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(31997)||2000 HR43|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,213|| align=right|2,00|| align=right|4,063||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(31998)||2000 HN44|| align=right|15,4|| align=right|2,218|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|3,302||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31999)||2000 HF47|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,164|| align=right|13,80|| align=right|4,092||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32000)||2000 HA51|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,258|| align=right|9,22|| align=right|3,818||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek